Тамтам, там-там:
 Тамтам — название оркестрового Гонга.
 ТамТам — кроссплатформенный мессенджер.
 TaMtAm — санкт-петербургский рок-клуб, существовавший с 1991 по 1996 годы.